Боровац може бити:

 Боровац (Зајечар), насеље града Зајечара, Република Србија
 Боровац (Медвеђа), насеље у општини Медвеђа, Република Србија
 Боровац (Бујановац), насеље у општини Бујановац, Пчињски округ, Република Србија
 Боровац (Вишеград), насеље у општини Вишеград, Република Српска, БиХ
 Боровац (Соколац), насеље у општини Соколац, Република Српска, БиХ
 Боровац (Рогатица), насеље у општини Соколац, Република Српска, БиХ
 Боровац (Бановићи), насеље у општини Бановићи, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ
 Боровац (Новска), насеље у саставу града Новске, Република Хрватска
 Боровац (Струга), насеље у општини Струга, Северна Македонија
 Боровац (Свети Клемент), острвце у групи Паклених отока
 Боровац (планина), планина у Босни и Херцеговини
или

 Вајмутов бор (Pinus strobus) - зимзелени четинар из рода борова (Pinus)